El término bodega puede tener distintos significados:

 Bodega de vinos, lugar donde se elaboran y almacenan vinos. En muchos casos, cuevas excavadas bajo tierra.
 Bodegas de vehículos:
 Bodega de barco, denominación que reciben los espacios del barco destinados a la carga (a bordo de un barco el término «pañol» es sinónimo de «bodega»).
 En los buques de guerra la bodega de pólvora, explosivos o municiones recibe el nombre de santabárbara.
 Por extensión de la acepción náutica el término «bodega» también se aplica a otros vehículos: en aviones de líneas comerciales y en lanzaderas espaciales se habla de «bodega de carga» y en aviones de bombardeo (o bombarderos) se habla de «bodega de bombas».
 Cuando se trata de un compartimento destinado a albergar misiles, ya sea a bordo de un barco, de un submarino o de un avión, se habla de «bodega de misiles».
 Bodega de edificio o almacén, espacio destinado al almacenamiento de distintos bienes. Se encuentran generalmente en industrias, puertos y aeropuertos.
 En Venezuela y Perú, el término bodega suele hacer alusión a una tienda pequeña de venta al detal de artículos de consumo derivada de lo que antiguamente se conocía como pulpería, generalmente ubicadas en locales de pequeña o mediana dimensiones u en casas de familia.